Glen Ridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glen Ridge (Connecticut)
 Glen Ridge (Florida)
 Glen Ridge (Illinois)
 Glen Ridge (New Jersey)